Комишівка — селище міського типу, Донецька область, Селидівська міська рада
 Комишівка — село, Одеська область, Ізмаїльський район

Див. також 
 Комишівка Перша